Cutuma se poate referi la:

Sens: Cutumiar
 Convenție (normă), un set de reguli, norme, standarde sau criterii în general acceptate
 Cutumă (drept) sau „obicei juridic”, legile și regulamentele stabilite prin practica comună
 Normă (sociologie), o regulă care este aplicată social
 Obicei
 Tradiție